Warwick Business School – dipartimento dell'Università di Warwick
 Wetterbeobachtungsschiff – nave meteorologica della Kriegsmarine
 Work breakdown structure – elenco di tutte le attività di un progetto